Гаванська вулиця — вулиця на Старій Ігрені й у Придніпровську к Самарському районі міста Дніпро
 Гаванська вулиця — вулиця на Куренівці у Києві